Дени́с Ники́форв: Никифоров, Денис Валерьевич (род. 1987) — российский гребец.
 Никифоров, Денис Евгеньевич (род. 1977) — российский киноактёр.